Гондориш:

 Гондориш (Аркуш-де-Валдевеш) — район в Португалии.
 Гондориш (Терраш-ди-Бору) — район в Португалии.